Edi Federer (1955-2012), sauteur à ski autrichien.
 Herbert Federer (1920-2010), mathématicien américain d'origine autrichienne.
 Roger Federer (né en 1981), joueur de tennis suisse.
 Urban Federer O.S.B. (né en 1968), clerc régulier suisse.

Voir aussi
(4726) Federer, un astéroïde